Falls Road évoque :
 Falls Road'', une rue de Belfast ;
 une autoroute dans le Maryland aux États-Unis, la Maryland Route 25 ;
 une autoroute dans le Maryland aux États-Unis, la Maryland Route 189.